Elliott H. Lieb – matematico e fisico statunitense
Guillaume Lieb – calciatore francese
Oliver Lieb – disc jockey tedesco
Theo-Helmut Lieb – generale tedesco